Мутьє́-су-Аржанто́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний захід від Пуатьє, 70 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2016 року Мутьє-су-Аржантон, Аржантон-ле-Валле, Ле-Брей-су-Аржантон, Ла-Шапель-Годен, Ла-Кудр i Юлько було об'єднано в новий муніципалітет Аржантонне.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 250 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 607,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Мутьє-су-Аржантон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мутьє-су-Аржантон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр